Talus – imię męskie
 Talus – rodzaj stawonogów z wymarłej gromady trylobitów
 Talus (Talos) – w mitologii greckiej olbrzym z brązu, strażnik Krety
 Talus (Talos, Kalos, Perdiks) – w mitologii greckiej uczeń i siostrzeniec Dedala

Zobacz też 
 Talus-Saint-Prix – miejscowość w regionie Szampania-Ardeny, we Francji
 Talos – strona ujednoznaczniająca